Samur (Martes zibellina), mali grabežljivac iz roda kuna.
 Samur (rijeka), rijeka u Dagestanu (Rusija) i Azerbajdžanu.
 Nacionalni park Samur-Jalama, nacionalni park u Azerbajdžanu.